De Pablos ist der Name von 

 Cristina Sánchez de Pablos (* 1971), spanische Stierkämpferin
 María Dolores de Pablos (1917–1981), spanische Dichterin und Astrologin